La Necrópolis de Hallstatt se encuentra situada en Hallstatt, una localidad de Austria, cercana a Salzburgo.

En 1824 se descubrió una necrópolis de más de 2000 tumbas, de una población que vivió entre los siglos VIII-V a.C., cerca de un lago. Esta necrópolis da nombre a la Cultura de Hallstatt.

Una parte importante de esos cadáveres eran trabajadores de unas minas de sal cercanas, que fueron explotadas en este periodo.

Véase también:
Cultura de Hallstatt

Edad del Hierro en Europa
Necrópolis